Wandsworth (borough), een borough in Londen
 Wandsworth (wijk), een wijk in deze borough